Castello di Trebecco ist der Name folgender Burgen in Italien:
 Castello di Trebecco (Alta Val Tidone), Burgruine in der Gemeinde Alta Val Tidone, Provinz Piacenza, Emilia-Romagna
 Castello di Trebecco (Credaro), Burg in der Gemeinde Credaro, Provinz Bergamo, Lombardei